ICJ est un sigle qui peut désigner :
 International Court of Justice (en français, Cour internationale de justice), l'organe judiciaire principal des Nations unies ;
 Institut Camille-Jordan, une unité de recherche française spécialisée dans les mathématiques.
International Commission of Jurists ((en français, Commission internationale de juristes), ONGI de défense des droits de l'homme créée en 1952.